Lauren Davis era il detentore del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al Ningbo Challenger 2013.

Il singolare del torneo di tennis Party Rock Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Melanie Oudin che ha battuto in finale Coco Vandeweghe 5–7, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Ajla Tomljanović (quarti di finale)
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Maria Sanchez (secondo turno)

  Grace Min (primo turno)
  Coco Vandeweghe (finale)
  Sesil Karatančeva (primo turno)
  Shelby Rogers (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Party Rock Open 2013